Георг Хабих (, —) — немецкий ,  и , , профессор нумизматики и медальерного искусства. Получил известность благодаря работам в области ренессансных медалей. С 1907 года служил директором Государственного нумизматического собрания Мюнхена.

Совместно с Максом Бернхартом издавал журнал о медалях и плакетах «Archiv für Medaillen- und Plakettenkunde» (Halle, 1913/14; 1920/21; 1921/22; 1923/24; 1925/26).

Основные работы 
 «Немецкие медали XVI века» (Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts. — Halle, 1916)
 «Медали Итальянского Возрождения» (Die Medaillen der italienischen Renaissance. — Stuttgart, Berlin, 1923)
 «Немецкие памятные монеты XVI века» (Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. 5 Bde/Vollendet von M. Bernhart und P. Grotemeyer. — München, 1929—1934) — основополагающий труд Георга Хабиха.

Примечания

Литература 
 
Члены Баварской академии наук